Letnie Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2019 – zawody o letni tytuł mistrza Polski w kombinacji norweskiej, zorganizowane przez Polski Związek Narciarski. Odbyły się 13 października 2019 roku w Szczyrku na trasie biegowej oraz skoczni Skalite.

Tytułu wywalczonego przed rokiem bronił Szczepan Kupczak.

Zawodnicy rywalizowali o tytuł mistrza Polski na skoczni normalnej K-95. Złoty medal zdobył Adam Cieślar. Srebrny medal wywalczył Szczepan Kupczak, a brązowy Paweł Twardosz.

Do zawodów zgłoszonych zostało 37 zawodników, a ukończyło je 31 z nich.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-95 (13.10.2019)

Bibliografia 
 
 

Sezon 2019/2020 w kombinacji norweskiej
Mistrzostwa Polski w kombinacji norweskiej
2019 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Szczyrku